Гарі Сундгрен (* 1967) — шведський футболіст, що грав на позиції захисника, зокрема, за клуби АІК та «Реал Сарагоса», а також національну збірну Швеції.
 Даніель Сундгрен (* 1990) — шведський футболіст, захисник клубу «Аріс». Відомий за виступами в низці шведських клубів, зокрема «Дегерфорс» та АІК. у складі якого став чемпіоном Швеції.
 Нільс Петтер Сундгрен (1929—2019) — шведський кінокритик і телеведучий.
 Христоффер Сундгрен (* 1989) — шведський керлінгіст, олімпійський медаліст, чемпіон світу, чотириразовий чемпіон Європи, чемпіон Універсіади.
 Ян-Ерік Сундгрен (* 1951) — шведський інженер; старший віце-президент Volvo Group в 2006—2013 роках.
 Сігрід Сундгрен-Шневойг (1878—1953) — фінська піаністка й музична педагогиня.
шведські прізвища